Geografia:
Estats Units:
Crestview (Austin), un barri d'Austin (Texas)
Crestview (Califòrnia), una àrea no incorporada de l'estat de Califòrnia
Crestview (Florida), una ciutat de l'estat de Florida
Crestview (Kentucky), una ciutat de l'estat de Kentucky
Crestview (Los Angeles), un barri de Los Angeles (Califòrnia)